

Aziende 
Océ – azienda olandese

Codici 
 OCE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ocean City, Maryland (Stati Uniti)